QOA magazine, dont l’acronyme signifie Quand On Aime, est un magazine papier trimestriel lancé le  ainsi qu'une plateforme web. QOA Magazine est le premier magazine du voyage utile. 

Le magazine est produit par un éditeur indépendant : l'association QOA-Quand On Aime. C'est une revue trimestrielle informe et promeut toutes les sortes de voyages dans lesquelles le participant peut jouer un rôle actif et utile à travers la réalisation d’une mission, partout dans le monde : éco-volontariat, volontariat, bénévolat, wwoofing, missions humanitaires, missions de préserves de la faune ou encore de la protection de l’environnement.

QOA Magazine réalise des reportages sur des pays, des dossiers, donne des idées de destinations et présentent des missions dans chaque numéro. 

L’objectif est d’encourager le lecteur à s’engager pour la défense d’une cause qui lui est chère tout en découvrant un autre pays, une nouvelle culture et une façon différente de penser.

Le Voyage Utile 
Le terme de  regroupe toutes les sortes de voyages solidaires et éthiques telles que l'éco-volontariat, le wwoofing, les missions humanitaires, les congés de solidarité internationale ou encore des chantiers natures. 

Ces diverses formes de tourisme participatif permettent une totale immersion dans la vie locale des communautés dans lesquelles se trouvent les volontaires.  

Les voyages utiles forment ainsi des citoyens du monde responsables et solidaires en contribuant de façon durable à l'évolution d'une société.

Histoire 
C'est Jean-Claude Milani, ancien joueur professionnel de football, qui a décidé de fonder QOA Magazine et l'Association QOA-Quand On Aime.

En 2014, il fait le voyage qui motivera ce changement de vie : trois mois de mission pour la sauvegarde des animaux entre le Kenya et le Botswana.

Notes et références

Liens externes 
 Site web de QOA Magazine: 
 Site web de l'association:  

Magazine français
Voyage
Presse trimestrielle en France